Брехов — русская фамилия; имеет женскую форму Брехова.

Бреховы — дворянский род.

Известные носители 

 Брехов, Александр Иванович (1863—?) — русский оперный певец (бас) и режиссёр.
 
 Брехов, Роман Иванович (в монашестве Руфин; 1882—1937) — архиерей РПЦ.

См. также